VCM – casa discografica italiana (acronimo delle etichette discografice Voce del padrone-Columbia-Marconiphone).
Variable Coding and Modulation – tecnologia di broadcasting satellitare nota come DVB-S2
Vinyl Chloride Monomer – cloruro di vinile
Video Compression Manager – video for Windows
Variance Covariance Matrix – matrice delle covarianze